Det finns flera artiklar om personer med namnet Einar Mattsson:

För korrosionsforskaren född 1925, se Einar Mattsson (korrosionsforskare)
För byggmästaren och grundaren av Einar Mattsson Byggnads AB, se Einar Mattsson (byggmästare)